Адельчіз або Адельгіз — німецьке чоловіче особове ім'я. Відомі носії:
 Адельчіз — син останнього короля лангобардів Дезидерія, лангобардський принц
 Адельчіз — князь Беневентський
 Адельчіз I — герцог Сполетський